Der Dreiband Grand Prix 1996/2 war das 65. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 13. bis zum 17. März 1996 in Backnang statt.

Das UMB/BWA-Turnier wurde als „GERMAN OPEN 1996“ ausgetragen.

Geschichte 
Dick Jaspers gewann in Backnang sein siebtes Grand-Prix-Turnier. Im Finale besiegte er Torbjörn Blomdahl mit 3:1 Sätzen. Im Spiel um Platz drei siegte Raymond Ceulemans mit 2:1 Sätzen gegen Semih Saygıner.

Turniermodus 
Es wurden zwei Qualifikationsrunden gespielt. In der zweiten qualifizierten sich 10 Spieler für die Grundrunde im Hauptturnier und trafen auf 14 gesetzte Spieler. Im Achtelfinale waren noch einmal vier Spieler gesetzt. Das komplette Turnier (bis auf das Spiel um Platz drei) wurde mit drei Gewinnsätzen gespielt.

Bei MP-Gleichstand wurde in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SP = Satzpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie
In der Endtabelle wurde das Ranking im Viertelfinale nach den Ergebnissen gegen die Besten des Turniers gewertet. Ab dem Achtelfinale zählte die oben angezeigte Wertung.

2. Qualifikationsrunde

Hauptturnier

1/16-Finale (Grundrunde)

Hauptturnier

Achtelfinale 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1996/2
Karambolageveranstaltung 1996
Billardturnier in Backnang